Miejscowości w USA:
 Summersville – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Green
 Summersville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Summersville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Nicholas